The Last Waltz (film), een Amerikaanse documentairefilm uit 1978 die het afscheidsconcert vastlegde van de rockband The Band;
The Last Waltz (The Band), het op lp en cd uitgebrachte live-album van de registratie van dat concert van The Band;  
The Last Waltz (operette) (Der letzte Walzer), een Weense operette in drie bedrijven;
The Last Waltz (single), een nummer van Barry Mason en Les Reed uit 1967, die bekendheid kreeg door covers van Engelbert Humperdinck en anderen;
The Last Waltz, een nummer van The Balham Alligators;
Last Waltz, een nummer van The Rasmus from Into;
The Last Waltz (Californication), een televisieaflevering;
The Last Waltz (The O.C.), een televisieaflevering;
The Last Waltz (1927), een Duitse film uit 1927;
The Last Waltz (1936), een Britse film uit 1936.